Leonardo Senatore (1984-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Paola Senatore (1949-), actrice italienne.